Иван Николаевич Волков (род. 14 августа 1974, Ленинград) — российский актёр и композитор. Сын Николая Волкова-младшего и Ольги Волковой. Внук Николая Волкова-старшего.

Биография 
Родился 14 августа 1974 года в Ленинграде.

В 1997 году окончил актёрский факультет РАТИ (ГИТИС, курс А. В. Бородина).

 С 1997 по 2001 — актёр театра клоунады Вячеслава Полунина.
 С 2001 по 2006 — актёр театра «Современник».
 С 2020 года — актёр Александринского театра.

Дебютировал в спектакле «Три сестры» в роли Андрея Прозорова.

В 1997 году вместе с Николаем Рощиным создал творческую группу «Московский театр „А.Р.Т.О.“» (Актерское Режиссерское Театральное Общество).

Вместе с братом Дмитрием Волковым и актером Михаилом Шкловским участник группы спазм-оркестр «Корень из девяти».

Пишет музыку для кинофильмов и спектаклей.

Личная жизнь 
 Первый брак (с 1995 по 2002 год) с Чулпан Хаматовой, дочь Арина.
 Второй брак (с 2004 по 2009 год) с Олесей Яковлевой, сын Георгий.
 Третий брак (с 2011 года) с актрисой Людмилой Харитоновой, дочь Александра.

Фильмография

Композитор 
  — Игра в модерн
  — Дура
  — Большая Игра
  — Без права на ошибку
 2011 — Купидон
 2012 — спектакль «Ксения Петербургская», РАМТ, Москва
 2012 — спектакль «Принцесса Турандот», Ульяновский драматический театр имени И. А. Гончарова, Ульяновск
 2014 — спектакль «Старая женщина высиживает», новая сцена Александринского театра, Санкт-Петербург (композитор, автор звукового оформления)
 2015 — спектакль «Птица Феникс возвращается домой», московский областной театр драмы и комедии, Ногинск
 2015 — спектакль «Ворон», Александринский театр, Санкт-Петербург (композитор, автор звукового оформления)
 2016 — спектакль «Кролик Эдвард», РАМТ, Москва (композитор, автор звукового оформления)
 2017 — спектакль «Баня», новая сцена Александринского театра, Санкт-Петербург (композитор)
 2017 — спектакль «Убийство Жана Поля Марата», малая сцена Александринского театра, Санкт-Петербург (композитор)
 2017 — спектакль «Носороги», ТЮЗ им. Брянцева, Санкт-Петербург (композитор, автор музыкального и звукового оформления)
 2017 — спектакль «Последний папа», ТЮЗ имени Ю. П. Киселёва, Саратов (композитор, автор звукового оформления)
 2018 — спектакль «Четвёртый богатырь», РАМТ, Москва
 2018 — спектакль «Сирано де Бержерак», Александринский театр, Санкт-Петербург (композитор, автор звукового оформления)
 2019 — спектакль «Манюня», РАМТ, Москва (композитор, автор музыкального и звукового оформления)
 2019 — спектакль «Дети у власти», Александринский театр (новая сцена), Санкт-Петербург (композитор, автор музыкального и звукового оформления)
 2019 — спектакль «Буря», ТЮЗ имени Ю. П. Киселёва, Саратов (композитор, автор музыкального и звукового оформления)
 2019 — спектакль «Баня», Александринский театр (основная сцена), Санкт-Петербург (композитор, автор музыкального и звукового оформления)
 2021 — спектакль «Дети солнца», Александринский театр (основная сцена), Санкт-Петербург (композитор)
  — сериал «Женщина в состоянии развода», режиссер О.Сафронова, Д.Гайтян, кинокомпания «Щука» (композитор)
  — сериал «Сын», режиссер Ф.Фархшатова, «Тим Филмз» (композитор)
 2022 — спектакль «Вишнёвый сад», Театр им. Ленсовета, Санкт-Петербург (композитор)
  — фильм «Петрополис», режиссер В.Фокин, «Революция фильм», «Интерфест» (композитор)
  — сериал «Комплекс Бога», режиссер Ф.Фархшатова, «KION», «Lookfilm»  (композитор)
 2022 — спектакль «Отелло», Александринский театр (основная сцена), Санкт-Петербург (композитор)

Театральные работы 
 1997 — «Пчеловоды», роль Крючкова — творческая группа «Корабль Дураков»
 2000 — «Три сестры», роль Андрея — театр «Современник»
 2001 — «Король-Олень», роль Дерамо — РАМТ
 2002 — «Школа Шутов» (первая версия), роль Гальгюта (старейшины) — А.Р.Т.О. совместно с центром имени  Вс. Мейерхольда
 2004 — «Филоктет», роль Одиссея — А.Р.Т.О. совместно с центром имени  Вс. Мейерхольда
 2004 — «Lilla Weneda», роль Друида — А.Р.Т.О. совместно с центром имени  Вс. Мейерхольда
 2005 — «Школа Шутов» (вторая версия) — А.Р.Т.О. совместно с центром имени  Вс. Мейерхольда и фестивалем Passages, Nancy (France)
 2005 — «Эдип», роль Эдипа — центр имени  Вс. Мейерхольда, режиссёр А. Левинский
 2007 — «Мистерия Буфф (вариант чистых)», роль офицера — А.Р.Т.О. совместно с центром имени  Вс. Мейерхольда и Фестивалем Passages, Nancy (France)
 2009 — «Савва. Ignis sanat», роль Ирода — А.Р.Т.О.
 2010 — «[бох]», роль Поццо — А.Р.Т.О.
 2013 — «Вишнёвый сад», роль Пети Трофимова — La’Театр, режиссёр В. Дубровицкий
 2018 — «Сирано де Бержерак», роль Сирано — Александринский театр, режиссер Николай Рощин
 2021 — «Дети солнца», роль Павла Фёдоровича Протасова — Александринский театр, режиссер Николай Рощин
 2021 — «Серотонин» по одноимённому роману Мишеля Уэльбека, роль Флорана Лабруста — театр «Приют комедианта», режиссер Андрей Прикотенко
 2022 — «Отелло», роль Яго — Александринский театр, режиссер Николай Рощин

Награды 
 2020 — премия «Золотая маска» за лучшую мужскую роль в жанре драма (спектакль «Сирано де Бержерак»).

Примечания

Ссылки 
 Биография/фильмография
 Театр «Современник» — Иван Волков
 
 Страница театра А.Р.Т.О.
 Волков, сын Волковых // Петербургский театральный журнал
 Бойцы невидимого фронта // Рамтограф

Выпускники актёрского факультета ГИТИСа
Иван
Театр А.Р.Т.О.
Проект «Открытая сцена»